Havrebjerg (plaats), plaats in Denemarken
 Havrebjerg (parochie), parochie in Denemarken